«Винни-Пух: Весенние денёчки с малышом Ру» () — американский полнометражный мультфильм 2004 года, выпущенный сразу на DVD без предварительного показа в кинотеатрах или по телевидению. По мотивам сказок Алана Милна о приключениях Винни-Пуха и его друзей.

Сюжет 
Наступила Пасха. Ру, Тигра, Пух, Пятачок и Иа отправляются к Кролику, который ежегодно организует им это празднование. Однако тот вместо праздника заставляет своих друзей наводить порядок в своём доме. Обескураженные гости выполняют приказ Кролика, и находят в шкафу свои прошлогодние пасхальные подарки. Они решают украсить дом Кролика, но тот, вернувшись с огорода, взрывается яростью, уничтожает украшения и выгоняет всех прочь. Никто не понимает, что происходит с Кроликом, Тигра решается поговорить с ним об этом. Кролик заявляет, что больше не любит праздник Пасхи, объяснение этому находится «в главе III», ровно год назад…
Как всегда в этот день Кролик становится «пасхальным». В Волшебный лес только переехали Кенга с Крошкой Ру, и малыша приглашают на его первую в жизни охоту за пасхальными яйцами. Организатор Кролик чрезмерно любит порядок и правила, а друзья всё делают «не по плану». В итоге все рады, кроме Кролика, они сами организовали праздник и охоту за яйцами, а Тигру назвали «лучшим пасхальным кроликом» — это сильно огорчает Кролика.
Опечаленный Тигра возвращается к друзьям и рассказывает им о своей неудаче. Особенно огорчён Ру, Кролик видит, что малыш его жалеет и понимает, но всё равно, не смягчившись, отказывается от проведения праздника. Тогда в дело вмешивается рассказчик за кадром: он переносит Кролика в будущее, «на ещё ненаписанные страницы», и он обнаруживает, что остался в Лесу совсем один. Рассказчик объясняет Кролику, что это произошло, потому что тот эгоист, не ценил своих друзей. Кролик понимает свою ошибку и, вернувшись в настоящее, готовит пасхальный праздник.

Роли озвучивали 
 Джим Каммингс — Винни-Пух / Тигра
 Джимми Беннетт — Крошка Ру
 Джон Фидлер — Пятачок
 Питер Каллен — Иа-Иа
 Кен Сэнсом — Кролик
 Кэт Сьюси — Кенга
  — рассказчик за кадром

 См. также 
 «Рождественская песнь в прозе» — повесть (1843) Чарльза Диккенса, эпизоды из которой пародируются в мультфильме<ref>О мультфильме  на сайте poohfriends.com</ref>.

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор мультфильма на сайте dvdizzy.com
 Мультфильм на сайте disneydvd.disney.go.com
 Обзор мультфильма на сайте ''commonsensemedia.org

Мультфильмы США 2004 года
Мультфильмы-драмы
Диснеевские мультфильмы о Винни-Пухе‎
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Музыкальные мультфильмы США
Экранизации произведений Алана Милна